La Asociación Belgraniana de C.A.B.A. es un instituto de investigaciones históricas, filial del Instituto Nacional Belgraniano. Está ubicada en la Ciudad de Buenos Aires y su principal objetivo es la divulgación y evocación de la vida y obra del General Manuel Belgrano y de la Bandera de su creación. También realiza tareas de investigación histórica sobre la acción pública y privada del Padre de la Patria, su genealogía, las Guerras de la Independencia y otras cuestiones relacionadas.

Su actual presidente es el ingeniero e historiador Alejandro Rossi Belgrano.

Orígenes 

La ciudad de Buenos Aires se encuentra fuertemente ligada a la vida del General Manuel Belgrano. Aquí nació el 3 de junio de 1770 y pasó a la eternidad el 20 de junio de 1820.

A pocos metros, de su solar paterno se encuentra el Convento de Santo Domingo donde descansan sus restos en un Mausoleo construido en 1903, y muy próximas, en el interior del templo, las losas sepulcrales de sus padres.

En esta ciudad recibió la formación preparatoria en el Colegio San Carlos, predecesor del Nacional Buenos Aires.  En la Revolución de Mayo tuvo una activa participación siendo nombrado vocal de la Primera Junta.

Desde hace muchos años estaba en el pensamiento de historiadores, genealogistas y personalidades de la ciudad crear una asociación que nucleara a todos los barrios y tomara la responsabilidad de preservar y transmitir los ideales belgranianos. 

Fruto de ese esfuerzo común nació la Asociación Belgraniana de CABA, que hoy trabaja activamente en cumplimiento de esa tarea.

El Emblema 

El emblema que identifica a la asociación tiene una antiguo origen. Se trata de la primera medalla efectivamente realizada en honor al Gral. Belgrano.
Acuñada en 1896 por el grabador Ignacio Orzali presenta una cartela con la firma del prócer y en el perímetro la leyenda “General en Jefe de los Ejércitos de la Patria”. El busto está tomado del dibujo de Andrea Baclé de 1829, hecho para la serie “Próceres Argentinos”, que a su vez deriva del óleo de Jean Philippe Goulu de 1818.

En el anverso figura: “Los argentinos a su gloriosa memoria” y por encima una composición con bandera, espada y sol naciente, guarnecida por ramas de olivo y palmas. Con la leyenda “Salta y Tucumán”

La Bandera de Ceremonia 

La enseña nacional que preside los actos de la Asociación es obra de la vexilóloga Beatriz Rincón, encargada de la confección y bordado de las banderas de ceremonia para la Casa de Gobierno . 

Fue exhibida por primera vez en 2009, ocasión del Centenario de la localidad de Rafael Calzada cuando se realizó la "Exposición de Banderas de la Casa de la Cultura de Almirante Brown". En 2010, en conmemoración del Bicentenario de Mayo, estuvo expuesta en La Plata en el Salón Preferencial del Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano de La Plata 

También participó en la presentación de banderas en el Comando de la Fuerza Aérea de Morón. En octubre de 2016 formó parte de la exhibición realizada en el Honorable Senado de la Nación denominada “Las Banderas Argentinas en el Bicentenario de la Independencia Nacional” 

Fue obsequiada a la Asociación por su autora el 1 de junio de 2019, en los salones del Club del Progreso, en ocasión de la conferencia "Manuel Belgrano y la Ciudad de Buenos Aires" brindada en la XIII Feria y Exposición del Libro de Historia de la Ciudad de Buenos Aires organizada por la Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires.

Acción Cultural 
La Asociación realiza una intensa actividad cultural relacionada fundamentalmente con la historia argentina y principalmente con la temática belgraniana.

En este sentido se dictan conferencias sobre la vida y obra del Gral. Belgrano, se organizan exhibiciones y exposiciones de material documental. Se ofrecen charlas en colegios e instituciones de distintos niveles para que los niños y jóvenes puedan conocer más sobre la vida del prócer. 

Es habitual el trabajo coordinado con otras instituciones tanto de la ciudad como de todo el país. En ese sentido cabe destacarse la cooperación con el Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, el Club del Progreso, el Rotary Club, la Junta de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires, etc. 

Por las raíces italianas del General Belgrano,  también se trabaja intensamente con las entidades de la colectividad como Fediba, Comités, Circolo Italiano, Asoc. Calabresa y otras.

2020 Año del General Manuel Belgrano 
En 2020, año del General Manuel Belgrano, la situación creada por la pandemia originó que todos los eventos y homenajes previstos debieran ser reprogramados. 

De esta forma se organizaron un gran número de videoconferencias, charlas radiales, presentaciones multimediales, videos de salutación, entrevistas a personalidades que compensaron en buena medida la imposibilidad de realizar ceremonias presenciales.

A través de estas herramientas se colaboró activamente con el Instituto Nacional Belgraniano en las conmemoraciones de los 250 años del natalicio del General Belgrano y el Bicentenario de su Paso a la Eternidad.

Reconocimiento de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires 
En la Sesión Ordinaria de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 11 de agosto de 2022 se presentó un proyecto de Declaración que fue aprobado en la sesión ordinaria del día.

DECLARACIÓN 390/2022 Decláranse de Interés Cultural e Histórico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las actividades que realiza la Asociación Belgraniana de la C.A.B.A.

Publicaciones 
Los inicios de este Instituto estuvieron fuertemente influenciados por la investigación histórica. El resultado de esta tarea ha dado origen a importantes publicaciones llevadas a cabo por los miembros de la Asociación:

Publicaciones sobre Manuel Belgrano 
 "Manuel Belgrano y sus Raíces Italianas", brinda un homenaje a la tierra de sus antepasados.paternos Se presenta un pormenorizado estudio sobre los orígenes de la familia, asentados desde remotos tiempos en Oneglia, un pequeño pueblo de la Liguria. En la obra se encuentra información documentada sobre el miembro de la familia Belgrano más antiguo conocido, Nicius Berganus, del  y el arcaico origen del apellido Belgrano. 

 “1820-1920 Centenario Belgraniano”, recuerda que en junio de 1920 se conmemoró el Centenario del paso a la inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano con importantes demostraciones de gratitud y admiración en todo el país. 
 "Belgrano y la Tarja de Potosí", a través de este libro se descubren datos inéditos sobre la historia y el arte que se presentan en la Tarja de Potosí pieza magistral de la orfebrería altoperuana, que fuera obsequiada al Gral. Belgrano por las damas potosinas en julio de 1813.  

Las tres publicaciones tienen el prólogo del Presidente del Instituto Nacional Belgraniano, Lic. Manuel Belgrano.

Publicaciones sobre Hipólito Bouchard 

El estudio sobre la Bandera nacional y su difusión a través del mundo, principalmente en las naciones centroamericanas, dirigió la atención de la Asociación hacia la actividad de Hipólito Bouchard. Principalmente en su desempeño como capitán de la fragata La Argentina y su viaje a través del mundo, primera vez en que el pabellón argentino circunnavegó el mundo.La información existente sobre el crucero era escasa lo que daba lugar a malentendidos y a cuestionamientos sobre su verdadero alcance e importancia. 

En 2014 se plantea en el seno de la Asociación la necesidad de conseguir nuevas fuentes para conocer en más profundidad los sucesos de la expedición. Los hermanos Rossi Belgrano se abocan a esta tarea reuniendo una gran cantidad de material inédito que permitió reconstruir el diario de navegación de la fragata La Argentina y verificar que los testimonios suministrados por Bouchard y sus compañeros de viaje son verídicos y se ajustan puntualmente a los sucesos. 

El trabajo realizado ha merecido elogiosos conceptos de importantes historiadores, entre ellos el Dr. De Marco, presidente de la Academia Nacional de la Historia en tres oportunidades

Revista Belgranianos 

En agosto de 2020, año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del Gral. Belgrano comenzó la publicación de la Revista Digital Belgranianos. A lo largo de su tirada mensual se han presentado gran cantidad de artículos de autoridades de Institutos Belgranianos y varios aportes inéditos. En diciembre del 2020, como cierre del año Belgraniano, se hizo una edición especial homenaje. con artículos de autoridades de otros Institutos y Universidades, como ser Instituto Nacional Sanmartiniano, Browniano y de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas; Universidades de Buenos Aires, Salamanca y del Salvador, Regimiento de Patricios, Embajador de Italia en la Argentina, Junta de Estudios Históricos de la ciudad de Buenos Aires, etc. La revista, que ya se encuentra en el cuarto año de publicación, ha sido declarada de Interés Belgraniano por el Instituto Nacional Belgraniano el 5 de julio de 2020, según Nota 69/2022. 
Por esta actividad los directivos de la Asociación han recibido el "Premio General Belgrano" otorgado por el Instituto Nacional Belgraniano en agosto de 2022."...el “Premio General Belgrano” es el galardón que anualmente confiere el Instituto Nacional Belgraniano, que tiene por finalidad brindar un homenaje institucional a aquellas personas y entidades de bien público; que ofrecen un invalorable apoyo y que prestan al Instituto Nacional Belgraniano su misión de “difundir y exaltar la vida y obra del General Manuel Belgrano”..."

.

Otras Actividades 

La Asociación también se dedica al estudio y registro de las evocaciones belgranianas, principalmente a aquellas que se presentan en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires.

En este aspecto se está relevando un actualizado censo de los monumentos, bustos, placas recordatorias, mástiles, etc.

Otro de los aspectos que se encuentra dentro de su campo de indagación e investigación es el de los repositorios belgranianos en este ámbito geográfico: Museos, Archivos, Bibliotecas, que preservan documentos y objetos que pertenecieron al General Belgrano o se relacionan con él.

Referencias

Enlaces externos 
Blog Oficial de la Asociación Belgraniana de la Ciudad de Buenos Aires

Blog sobre los Nuevos Documentos del Crucero de La Argentina

Institutos de historiografía de Argentina
Manuel Belgrano
Asociaciones de Argentina
Instituciones y organismos con sede en la ciudad de Buenos Aires